Рылово — деревня в Вачском районе Нижегородской области. Входит в состав Казаковского сельсовета.

География 
Находится в 4 км к юго-востоку от районного центра — Вачи.

История 
В прошлом — деревня Рылово Казаковского прихода Муромского уезда Владимирской губернии.

В окладных книгах за 1676 год в сведениях о составе Казаковского прихода сказано, что в деревне Рылове 2 двора крестьянских. В 1897 году в Рылово было 38 дворов.

В 1840-х годах Рылово входило в состав владений князя Сергея Григорьевича Голицына.

Население

Примечания 

Населённые пункты Вачского района